Josef Unger (architekt) – austriacki architekt
 Josef Unger (rabin) – rabin chasydzki z Dąbrowy Tarnowskiej